Abreu est un patronyme porté notamment par : 
 Alê Abreu (né en 1971), réalisateur et scénariste brésilien ;
 Alexander Abreu (né en 1976), trompettiste cubain ;
 Anna Abreu (née en 1990), chanteuse finlandaise d'origine portugaise ;
 Antonio Abreu (ca.1750-ca.1820), compositeur et guitariste portugais ;
 António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz (1874-1955), physicien portugais, lauréat du prix Nobel ;
 Antonio De Abreu (1480-1514), aventurier portugais ;
 Bobby Abreu (né en 1974), joueur vénézuélien de baseball ;
 Caio Fernando Abreu (1948-1996), écrivain et journaliste brésilien ;
 Casimiro de Abreu (1839-1860), poète brésilien du  ;
 Cláudia Abreu (née en 1970), actrice brésilienne ;
 Gonçalo Martins de Abreu, chevalier normand (d'Évreux), fondateur de la famille Abreu au Portugal ;
 Heley de Abreu Silva Batista (1974-2017), éducatrice brésilienne ;
 Hipólito Abreu (né en 1969), ingénieur et homme politique vénézuélien ;
 Jorge Abreu (né en 1990), coureur cycliste vénézuélien ;
 José Antonio Abreu (1939-2018), José Antonio Abreu Anselmi, pianiste, éducateur et économiste vénézuélien ;
  ;
 Juan Abreu (né en 1985), joueur dominicain de baseball ;
  (né en 1952), écrivain et peintre cubain ;
 Kátia Abreu (1962-), femme politique brésilienne ;
 Manuel Abreu (1959-2022), joueur puis entraîneur franco-portugais de football ;
 Marco Abreu (né en 1974), footballeur angolais ;
 Márcio Abreu (né en 1980), footballeur portugais ;
 Oscar Abreu (né en 1978, peintre et sculpteur dominicain ;
 Pedro Abreu (né en 1957), joueur cubain de basket-ball ;
 Renato Abreu (né en 1978), footballeur international brésilien ;
 Rico Emanuel Abreu (né en 1992), pilote américain de stock-car ;
 Sebastián Abreu (1976-), footballeur uruguayen ;
 Sílvio de Abreu (1942-), acteur, réalisateur, auteur et scénariste brésilien ;
 Winston Abreu (né en 1977), joueur dominicain de baseball.

Toponyme 

 Bento de Abreu, une municipalité brésilienne ;
 Casimiro de Abreu, une ville de l'État de Rio de Janeiro au Brésil.

Voir aussi 
 Viagens Abreu, agence de voyages portugaise

Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien